Le mot paraense est originellement un adjectif ou un gentilé portugais signifiant « habitant le (ou originaire du) Pará ». On l'utilise aussi en français, avec le même sens.

Les mots paraensis (masculin ou féminin) et paraense (neutre) sont les deux formes du nominatif singulier d'un adjectif du latin scientifique, de même signification.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots paraensis et paraense sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales découvertes au Pará. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : paraensis, paraense.

Culture et société 
 Un Paraense est un habitant ou une personne originaire du Pará (un État du nord du Brésil).
  est une compagnie aérienne brésilienne (1952-1970).
 Le Museu Paraense Emilio Goeldi est un musée d'histoire naturelle et d'ethnographie et un institut de recherche situé à Belém (Pará, Brésil).
  (« Le Paraense ») est le premier journal publié dans l'État du Grão Pará (l'actuel Pará), de  à .

Patronyme 
 Guilherme Paraense (1884-1968)  est un tireur sportif brésilien.

Toponyme 

 le Sud-Est Paraense, l'une des six mésorégions de l'État du Pará ; elle réunit trente-neuf municipalités regroupées en sept microrégions ;
 le Sud-Ouest Paraense, l'une des six mésorégions de l'État du Pará ; elle réunit quatorze municipalités regroupées en deux microrégions.

Épithète spécifique